Absolventenabzeichen steht für:
 Absolventenabzeichen (MdI) für Offiziere der Volkspolizei
 Absolventenabzeichen (MfS) für Absolventen der Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit
 Absolventenabzeichen (NVA) für Offiziere der Nationalen Volksarmee

Siehe auch:
 Absolventenabzeichen (Polen)
 Absolventenabzeichen (Sowjetunion)